Jasenik est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Jasenik, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Jasenik, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Jasenik, un village situé dans la municipalité de Šandrovac, comitat de Bjelovar-Bilogora.